Докин — русская фамилия.

 Докин, Михаил Анатольевич (1962—2008) — актёр.
 Докин, Сергей Иванович (1918—1951) — Герой Советского Союза.